Смолл () — фамилия. Известные носители:

 Смолл, Албион Вудбери (1854—1926) — американский социолог, президент университета Колби, декан социологического факультета Чикагского университета.
 Смолл, Бертрис (1937—2015) — американская писательница, автор исторических любовных романов.
 Смолл, Брендон (род. 1975) — комик, актёр, композитор и музыкант.
 Смолл, Вернон (род. 1954) — новозеландский шахматист.
 Смолл, Грета (род. 1995) — австралийская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр 2014 года.
 Смолл, Карлос (род. 1995) — панамский футболист.
 Смолл, Крис (род. 1973) — шотландский профессиональный игрок в снукер, победитель двух рейтинговых турниров.
 Смолл, Лолли (род. 1997) — украинская порноактриса.
 Смолл, Милли (1946—2020) — ямайская певица.
 Смолл, Тьерри (род. 2004) — английский футболист.
 Смолл, Чарли (1905—1953) — американский бейсболист.

Составные фамилии
 Мейкл-Смолл, Иззи — британская актриса.

См. также